Il torneo di singolare femminile indoor alla V Olimpiade fu uno degli eventi di tennis che si disputarono alle Olimpiadi di Stoccolma del 1912

Podio

Risultati

Parton sconfisse Fick 6-3, 6-3 nella finale 3º-4º posto vincendo il bronzo.

Bibliografia
 
 

Tennis ai Giochi della V Olimpiade